Dinair Sebastiana Veloso da Silva, mais conhecida como Dinair Veloso (Matões, 18 de setembro de 1972), é pedagoga, professora e política filiada ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Atualmente, Dinair é prefeita do município de Timon no Maranhão, eleita em 2020.

Biografia 
Filha de um vaqueiro (Enoque Pereira da Silva), e uma professora leiga (Margarida Veloso da Silva), Dinair Veloso nasceu no povoado Quilombo, em Matões - Maranhão (18/09/1972), onde estudou até a 4ª série. Mudou para Timon em 1990 a fim de concluir os estudos. É formada em pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Casada, é mãe de uma filha. 

Aprovada em dois concursos públicos, tornando-se servidora pública da área da educação nas cidades de Timon - MA e Teresina - PI. Foi eleita em 2012 vereadora de Timon pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em 2013, aceitou o convite do então prefeito, Luciano Leitoa, para assumir o cargo de Secretária Municipal de Educação de Timon, exercendo-o por quase 8 anos.

Carreira Política 
Surgiu na política cursando o ensino médio, e como gremista foi uma das alunas que encabeçou a reivindicação pela instalação de um telefone público na sua escola. Filiou-se anos mais tarde no Partido Democrático Trabalhista (PDT), participou da Juventude Socialista do PDT, do Movimento de Mulheres e foi membro do Diretório Municipal, ocupando a 2ª vice diretoria do partido. 

Em 2012, Dinair Veloso foi eleita vereadora de Timon pelo PDT, quando recebeu 1.457 votos .. Elegendo após 20 anos uma mulher para a Câmara Municipal.

Em 2013 foi convidada pelo prefeito Luciano Leitoa, a ocupar o cargo de Secretária Municipal de Educação, exercendo-o por quase 8 anos.................

Em 2020 se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Em 2020 .. , Dinair Veloso (PSB) foi eleita prefeita de Timon em primeiro turno, com 40,23% (34.573 votos).., derrotando o candidato do Republicanos com 375 votos de diferença. Foi empossada prefeita, ao lado do seu vice João Rodolfo (PCdoB), em 1º de janeiro de 2021, de forma virtual, por causa da Pandemia de COVID-19.

Em 2022 voltou ao PDT.

Ligações externas 

 Site de Dinair Veloso

 Facebook de Dinair Veloso

 Instagram de Dinair Veloso

Nascidos em 1972
Professores do Maranhão
Políticos do Maranhão
Membros do Partido Socialista Brasileiro
Mulheres do Maranhão na política
Prefeitos de Timon
Prefeitos de municípios do Maranhão
Membros do Partido Democrático Trabalhista